

Lettres 

Shin peut désigner :
 Shin est la vingt-et-unième lettre de l'alphabet hébreu
 Shīn est la treizième lettre de l'alphabet arabe
 Shin est la vingt-cinquième lettre de l'alphabet géorgien
 31 kanjis peuvent se prononcer shin en japonais

Personnages de fictions 

 Shin est un géant réputé pour créer des mirages dans la mythologie japonaise
 Shin est un personnage du manga Dragon Ball
 Shin est un personnage du manga Ken le Survivant
 Shin est un personnage de l'anime Diabolik Lovers
 Shin est un personnage de l'anime Amnesia
 Shin (Shin-ichi Okazaki) est un personnage du manga Nana
 Shin (Seijūrō Shin) est un des personnages du manga Eyeshield 21
 Shin (Natsume) est un personnage du manga Enfer et Paradis
 Shin est le personnage principal du manga Kingdom
 Shin est un des personnages principaux de la série Les chroniques de l'érable et du cerisier

Patronymes 

 Shin est le pseudonyme du batteur de Cinema Bizarre
 Kyung-sook Shin est une écrivaine sud-coréenne
 Shin Kyeong-nim est un écrivain sud-coréen
 Shin Dal-ja est une poète sud-coréenne
 Shin Dam-yeong est une footballeuse sud-coréenne
 Shin Don-gin est un coureur cycliste sud-coréen
 Shin Dong-hyun est un coureur cycliste sud-coréen
 Nelly Shin (née en 1972), femme politique canado-coréenne de Colombie-Britannique
 Kuno Shin (1921-1999), peintre japonais
 Shin Sang-ok (1925-2006) est un réalisateur et producteur sud-coréen
 Shin Towada est le romancier de Tokyo Ghoul, le manga japonais de Sui Ishida

Cours d'eau 

 La Shin est une rivière d'Écosse.
 La Shin est une rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Références 

Homonymie de patronyme